Příjmení Jenkins [dženkins] nosí více různých osobností:

 Carter Jenkins (* 1991) – americký herec
 David Jenkins (* 1952) – britský sportovec
 David Jenkins (knihovník) (1912–2002) – velšský knihovník
 Ed Jenkins – americký politik
 Florence Foster Jenkinsová (1867–1944) – americká operní pěvkyně 
 Freddy Jenkins – americký jazzový trumpetista
 Geoffrey Jenkins (1920–2001) – jihoafrický spisovatel
 Gordon Jenkins – americký hudebník a skladatel
 Hazel Jenkins – jihoafrická politička 
 Charles Jenkins (* 1934) – americký atlet
 Charles Robert Jenkins (1940–2017) – americký voják, žijící po dezerci na území Severní Koreje
 John Jenkins – více osob, rozcestník
 Karl Jenkins (* 1944) – velšský hudební skladatel
 Katherine Jenkins (* 1980) – velšská zpěvačka
 Ken Jenkins – americký herec, scenárista a režisér
 Leroy Jenkins (1932–2007) – americký jazzový houslista a violista
 Lynn Jenkins – americká politička
 Mike Jenkins (* 1953) – velšský básník
 Niki Jenkinsová (* 1973) – kanadská zápasnice – judistka
 Patty Jenkinsová (* 1971) – americká filmová režisérka a scenáristka
 Paul Jenkins (malíř) (1923–2012) – americký malíř
 Paul Jenkins (spisovatel) – spisovatel
 Rae Jenkins (1903–1985) – velšský houslista a hudební skladatel
 Richard Jenkins (* 1947) – americký herec

fiktivní postavy
 Billie Jenkins – postava ze seriálu Čarodějky
 Christy Jenkinsová – postava ze seriálu Čarodějky
 válka o Jenkinsovo ucho – konflikt mezi Velkou Británií a Španělskem, který probíhal v Americe v 18. století